Ники́та Влади́мирович Подго́рный () — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1971).

Биография 

Родился 16 февраля 1931 года в Москве.

Окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина (1954).

С 1954 года — актёр академического Малого театра. Первая роль в Малом театре — Николай в «Карточном домике» Олега Стукалова.

Скончался 24 сентября 1982 года от рака лёгких. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок № 38).

Семья 
Отец — артист Владимир Подгорный (1887—1944). Дядя — артист Николай Подгорный (1879—1947).
Первая жена — Нинель Бодрягина, однокурсница, на которой он женился во время учёбы в театральном училище. Брак распался через три года.

Вторая жена — Ольга Александровна Чуваева (род. 1930), заслуженная артистка РСФСР (1974), актриса Малого театра с 1956 года, дочь Дарья (род. 1979), окончила ВТУ им. М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова), с 2000 года актриса Малого театра.

Творчество

Театральные работы 

  — «Когда горит сердце» В. П. Кина — Бейзас
  — «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея — генерал Тафто
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Адам Петрович Шприх
  — «Привидения» Г. Ибсена — Освальд
  — «Дачники» М. Горького — Рюмин
  — «Лабиринт»
  — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского— первый пленный
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Мурзавецкий
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Телятев
  — «Признание» С. А. Дангулова — Николай Репнин
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Вольфганг
  — «Касатка» А. Н. Толстого — князь Бельский
  — «Пучина» А. Н. Островского — неизвестный
  — «Одиннадцатая заповедь» Ф. Шамберка — Барашек
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Репетилов

Фильмография 

  — Идиот — Ганя Иволгин
 1958 — Моцарт и Сальери — Моцарт
  — Евгения Гранде — Адольф де Грассен
 1960 — Мичман Панин — Ведерников
  — Сержант Фетисов
 1961 — Иван Рыбаков — друг Вани
  — Вашингтонская история — Тэчер Вэнс
 1962 — Кто виноват
  — Собаки
  — Негасимое пламя — Корольков
  — Залп «Авроры» — Александр Фёдорович Керенский
  — Дачники — Рюмин Павел Сергеевич
 1966 — Два билета на дневной сеанс — Анатолий Борисович Лебедянский
 1966 — Лабиринт — Джованни Пинеди
  — Случай в гостинице — художник
 1967 — Штрихи к портрету
  — Братья Карамазовы — Михаил Осипович Ракитин
  — Вальс — Сергей Аркадьевич
 1969 — Старый дом — Кетчер
  — За всё в ответе — Илья Дмитриевич
 1972 — Надежда — Александр Матвеевич
 1972 — Привидения — Освальд
  — И на Тихом океане… — Александр Петрович Незеласов
 1973 — Обрыв — Иван Иванович Аянов
  — Перед заходом солнца — Вольфганг Клаузен
 1974 — Совесть — Аркадий Михайлович Лыз
  — Мой дом — театр — Аполлон Григорьев
 1975 — Трактирщица — маркиз Форлипопли
  — В одном микрорайоне — Андрей Александрович Коробов
 1976 — Всегда со мной
 1976 — Признание — Николай Репнин
 1976 — Пучина — неизвестный
 1976 — Униженные и оскорблённые — князь Валковский
  — Горе от ума (телеспектакль) — Репетилов
 1977 — За пять минут до катастрофы — Джеральд
 1977 — И снова Анискин — Егор Бенедиктович Бережков
 1977 — Любовь Яровая — Малинин
 1977 — Оптимистическая трагедия — пленный офицер
 1977 — Четвёртая высота
  — Бешеные деньги — Телятев
 1978 — Плата за истину — Илья Ильич Мечников
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — Альберт Иванович
 1979 — Осенний марафон — Георгий Николаевич Веригин
  — Альманах сатиры и юмора (новелла «Шубка») — Иван Васильевич Завьялов
 1980 — Берег — Самсонов
 1980 — Жиголо и Жиголетта
 1980 — Незнакомец — Осип Николаевич Метлахов
 1980 — Синдикат-2 — Александр Фёдорович Керенский
  — Опасный возраст — Плахин
 1981 — Джонатан Свифт (телеспектакль) — Джонатан Свифт
  — Несколько капель
  — Ювелирное дело — Борис Алексеевич Кравцов

Озвучивание мультфильмов 
  — Пер Гюнт

Награды и звания 
 заслуженный артист РСФСР (09.06.1964)
 народный артист РСФСР (02.07.1971)
 орден «Знак Почёта» (04.11.1974)
 орден Трудового Красного Знамени (07.08.1981)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Никита Подгорный на Телеканале «Культура»
 Никита Подгорный на сайте «RUSKINO.RU»

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Умершие от рака лёгкого